Боклевский — русская фамилия.

Известные носители 
 Боклевский, Глеб Алексеевич (1891—1942) — офицер российского и британского флота, участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн, поэт. 
 Боклевский, Константин Петрович (1862—1928) — российский инженер-кораблестроитель, профессор Ленинградского политехнического института и Военно-морской академии, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Боклевский, Павел Петрович (1851—1930) — русский горный инженер, главный начальник Уральских горных заводов в 1897—1912 годах.
 Боклевский, Пётр Михайлович (1816—1897) — русский художник-иллюстратор.